Europa Universalis IV — компьютерная игра в жанре глобальной стратегии из серии Europa Universalis, разработанная Paradox Development Studio и продаваемая компанией Paradox Interactive. Игра была анонсирована в августе 2012 года, выпущена 13 августа 2013 года. В этой игре игроки могут управлять любой страной, доступной на карте, от позднего Средневековья до окончания раннего Нового времени (С 11 ноября 1444 года, следующего дня, после Битвы под Варной, до 1821 года, года смерти Наполеона), управляя торговлей, дипломатией, войнами, колонизацией и многим другим.

В новой игре была заметно доработана графика, игровая карта стала похожа на ту, которая присутствует в Crusader Kings 2. Примерно раз в неделю выходят «дневники разработчиков». Из них можно узнать о планируемых нововведениях, большинство из «дневников» посвящено отдельным нациям, будь то Британия, Испания или какая-либо другая страна мира.

«Стратегия 2013 года» по версии журнала «Игромания».

Геймплей 
Игра представляет собой интерактивную карту Земли, разделённую на провинции, которые контролируются какой-либо нацией. Каждая из этих провинций вносит свой вклад в государство как положительно, так и отрицательно, поскольку провинции могут одновременно и предоставлять ресурсы (деньги, торговое влияние, рекруты, моряки и т. п.), и служить источником волнений и восстаний. Игровой процесс требует, чтобы игрок руководил государством, находя баланс между армией, дипломатией и экономикой. Игрок делает это, тратя доступные ему ресурсы: престиж, стабильность, золото (дукаты — игровая валюта), рекруты, моряки, легитимность для монархии, республиканские традиции для республики, праведность для теократии, сплочённость для орды (без DLC The Cossacks орды имеют легитимность монархии), меритократия для императора Китая (без DLC Mandate of Heaven таковой формы правления не существует), и власть монарха (административная, дипломатическая, военная).

Военный аспект 
Игроки могут покорить мир с помощью военной мощи, стать колониальной державой, установить торговое господство в качестве одной из более чем 500 различных наций. Игра представляет собой среду «песочницы», и, хотя нет строгих правил в отношении победы в игре, проигрыш происходит, когда нация игрока удаляется с карты или аннексируется другой. Дипломатия является важным аспектом игры, поскольку создание альянсов (или вассальных государств и данников), улучшение отношений и предотвращение военных коалиций имеют важное значение для выживания страны игрока. Шпионаж также может быть применен против неугодных государств, чтобы захватить их территорию, испортить дипломатическую репутацию, оклеветать купцов, сорвать создание армии или спровоцировать мятеж в их провинциях наряду с другими целями. Сражения можно вести как на суше, так и на море, во время которых игра пытается симулировать такие факторы реального мира, как мораль, дисциплина, профессионализм, боевой дух, различные типы юнитов с соответствующими сильными и слабыми сторонами, навыки и умения лидеров, местность и снабжение.

Религии 
Многие основные религии, такие как христианство (католичество, протестантизм, реформатство, англиканство, православие, копты), ислам (суннизм, шиизм, ибадизм), восточные (тхеравада, ваджраяна, махаяна, конфуцианство, синтоизм), дхарма (индуизм, сикхизм), язычество (анимизм, фетишизм, тотемизм, инти, науатль, майя, тенгрианство, скандинавское язычество), иудаизм, зороастризм присутствуют в игре и могут предоставить отличные бонусы своим странам. Игроки могут нанимать миссионеров для смены религии своих провинций или участвовать в политике всеобщей религиозной свободы.

Технологии 
 Административные технологии раскрывают достижения, такие, как повышение интенсивности производства, новые здания и дополнительная ячейка общенациональных идей.
 Дипломатические технологии открывают новый уровень развития военно-морского флота, улучшения в торговле, новые здания и улучшенную колониальную экспансию.
 Военные технологии открывают новые виды войск (юнитов) и возможности армии, увеличивают боевые показатели: боевой дух, мораль, дисциплина и др.

Фактор случайности 
На игровой процесс сильно влияют случайные события (англ. event), которые очень часто появляются за всё время прохождения. События могут быть полезными и вредными. Некоторые из этих случайных событий обусловлены историей отдельной страны, в то время как другие могут относиться к любой стране и в целом служат для атмосферы. К примеру, у игрока, выбравшего страну, у которой государственной культурой является одна из культур «Британской группы» («английская культура» в Англии, «шотландская культура» в Шотландии и «валлийская культура» в Уэльсе на старте игры или же любая из вышеперечисленных «культур» у Великобритании) может отобразиться событие о создании Церкви Англии (DLC «Rule Britannia») — пример события отдельной нации, в то же время может появится событие на увеличение влияния в торговом узле на какой-либо срок — пример события, которое относится ко всем нациям. В монархиях при рождении наследника у него будут случайным образом выбрана мощь административных, дипломатических и военных очков. При завербовке военного лидера (правитель, наследник, генерал, конкистадор, адмирал, исследователь) у него появляются случайные навыки искусства ведения боя, которые со временем могут улучшаться с помощью муштры войска (DLC «Cradle of Civilization») или после сражений.

Режим игры 
Игрок может выбрать или режим одиночной игры, или многопользовательский режим. В первом случае всеми остальными не выбранными государствами управляет искусственный интеллект, во втором — связка ИИ и игроков. В одиночном режиме имеется опция «Ironman», блокирующая свободное управление файлом сохранения и консоль (чит-коды). Это означает, что любые ошибки необратимы. Для того, чтобы получить одно из многочисленных достижений, необходимо выбрать уровень сложности «Нормально» или выше.

Разработка 
Игра была анонсирована в конце 2012 года. В ноябре вышел первый дневник разработчиков, рассказывающий о разработке Europa Universalis IV. Каждую неделю выходит новый дневник разработчиков, в котором последние рассказывают о внесённых в игру изменениях. В конце апреля 2013 года разработчики попросили фанатов помочь им и привлечь своих друзей и получить за это награду, включая доступ в бета-версию игры.

Дополнения

Основные дополнения 
 Conquest of Paradise — первое крупное дополнение EU4, которое вносит в игру особые механики для коренных жителей Америки и возможность генерации «Случайного Нового Света». Дополнение выпущено 11 января 2014 года.
 Wealth of Nations  — второе крупное дополнение для EU4, добавляющее в игру механики каперов, торговых компаний, каналов. Дополнение выпущено 29 мая 2014 года.
 Res Publica  — третье крупное дополнение для EU4, добавляющее разнообразные особенности для республик. Выпущено 16 июля 2014 года.
 Art of War  — четвёртое крупное дополнение для EU4, которое вносит в игру расширенные возможности управления вассалами, создания «дочерних держав», войны религиозных лиг, множество военных механик. Дополнение выпущено 30 октября 2014 года.
 El Dorado — пятое крупное дополнение для EU4, которое вносит в игру уникальные механики для Ацтеков, Майя и Инков, добавляет «конструктор наций» — инструмент, позволяющий игроку создавать собственное государство на карте мира. Дополнение выпущено 30 октября 2014 года.
 Common Sense  — шестое крупное дополнение для EU4, которое вносит в игру особые механики ранга держав, особенности для буддистской и протестантской религий, различных форм правления. Дополнение выпущено 9 июня 2015 года.
 The Cossacks  — седьмое крупное дополнение для EU4, добавляющее особые сословия для государств Индийского субконтинента, механики для кочевых орд и Тенгрианства, новые дипломатические возможности, уникальное казацкое правительство. Дополнение выпущено 1 декабря 2015 года.
 Mare Nostrum  — восьмое крупное дополнение для EU4, вносящее в игру механики торговых лиг, морских миссий, кондотьеров, а также новые возможности для шпионажа. Дополнение выпущено 5 апреля 2016 года.
 Rights of Man  — девятое крупное дополнение для EU4, которое вносит в игру систему великих держав, добавлены особые механики для Османской империи, миафизитской и фетишистской религий, великих держав. Дополнение выпущено 11 октября 2016 года.
 Mandate of Heaven  — десятое крупное дополнение для EU4, вносящее в игру механику небесного мандата, великих держав, новые механики для Конфуцианства и Синтоизма, а также многое другое. Дополнение выпущено 6 апреля 2017 года.
 Third Rome  — одиннадцатое крупное дополнение для EU4, вносящее в игру особые механики для русских княжеств, православия. Дополнение выпущено 14 июня 2017 года.
 Cradle of Civilization  — двенадцатое крупное дополнение для EU4, которое вносит в игру особые государственные реформы и механики для мусульманских государств, особые возможности для исламской религии, механику муштры. Дополнение выпущено 16 ноября 2017 года.
 Rule Britannia  — тринадцатое крупное дополнение для EU4, которое вносит в игру особые механики для государств Британских островов, возможность распространения знаний. Дополнение выпущено 20 марта 2018 года.
 Dharma  — четырнадцатое крупное дополнение для EU4, которое вносит в игру механику государственных реформ, центров торговли, чартерных компаний, особый возможности для государств полуострова Индостан. Дополнение выпущено 6 сентября 2018 года.
 Golden Century — пятнадцатое крупное дополнение для EU4, которое вносит в игру особые возможности для государств Иберийского полуострова, механики орденов и выселения меньшинств, возможность построить флагман. Дополнение выпущено 11 декабря 2018 года.
 Emperor — шестнадцатое крупное дополнение для EU4, которое вносит в игру расширенные механики революций, особенности для гуситской и католической религий, механики Священной Римской империи огромное количество миссий для различных стран Европы и многое другое. Дополнение выпущено 9 июня 2020 года.
 Leviathan — семнадцатое крупное дополнение для EU4, в котором новые инструменты утверждения власти в своём государстве. Новые дипломатические действия дают возможность пойти против более могущественных противников, а экономические нововведения позволят создать богатые вассальные империи, помогающие вашей столице развиваться и процветать. Дополнение выпущено 27 апреля 2021 года.
 Origins — восемнадцатое крупное дополнение для EU4, вносившее новые задания и события для стран Африки. Дополнение выпущено 11 ноября 2021 года.
 Lions of the North — девятнадцатое крупное дополнение для EU4, вносившее новые задания и события для стран Скандинавии и Прибалтики. Дополнение выпущено 13 сентября 2022 года.

Отзывы 

Портал «Игромания.ру» назвал Europa Universalis IV «Стратегией года» (2013).

Системные требования

Примечания

Комментарии

Источники 

Стратегии в реальном времени
Глобальные стратегии
Компьютерные игры 2013 года
Игры для Windows
Игры для Linux
Игры для macOS
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, изданные Paradox Interactive